Die WTA Championships 2001 (auch als Sanex Championships bekannt) waren ein Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in München, Deutschland. Das Turnier fand vom 30. Oktober bis zum 4. November 2001 in der Olympiahalle statt. 

Martina Hingis im Einzel und das Duo Martina Hingis und Anna Kurnikowa im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Serena Williams, die kampflos gegen Lindsay Davenport gewann. Den Doppeltitel sicherte Lisa Raymond / Rennae Stubbs gegen Cara Black / Jelena Lichowzewa mit 7:5, 3:6 und 6:3.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

WTA Tour 2001
Tennisturnier in München
Olympiahalle München